El condado de Sumner es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Sumner (Kansas)
 Condado de Sumner (Tennessee)